Ву́лиця Підлі́сна — назва вулиць у деяких населених пунктах України.
 Підлісна вулиця — вулиця у Броварах.
 Підлісна вулиця — вулиця у Запоріжжі.
 Підлісна вулиця — вулиця у Святошинському районі Києві.
 Підлісна вулиця — вулиця в Залізничному районі Львова.

Вулиці